Тепловка — село в составе Красномайского сельского поселения в Кочкуровском районе республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии примерно 5 километров по прямой на юг от районного центра села Кочкурово.

История 
Село основано во второй половине XVII века на землях, пожалованных за службу атемарским дворянам Тепловым. В 1869 году учтено как владельческое село Саранского уезда из 72 дворов.

Население 
Постоянное население составляло 18 человек (русские 89 %) в 2002 году, 5 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кочкуровского района